Институт энергетики и машиностроения ДГТУ (ИЭМ ДГТУ) — один из факультетов Донского государственного технического университета.

Изначально появился как завод-втуз при Ростсельмаше, с 1995 по 2008 год назывался Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения (РГАСХМ), которая затем была включена в состав ДГТУ и получила своё нынешнее название.

Расположен по адресу: Ростов-на-Дону, улица Страны Советов, 1.

История 
 1960 год — первый набор студентов.
 1962 год — организованы первые два факультета — «Сельскохозяйственные машины» и «Горячая обработка металлов».
 1991 год — ВТУЗ был преобразован в Ростовский-на-Дону институт автоматизации и технологии машиностроения (РИАТМ).
 1995 год — получил статус академии и получил название Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения (РГАСХМ).
 2008 год — РГАСХМ прекратила своё существование и была объединена с ДГТУ.

Примечания

Ссылки 
 Институт Энергетики и Машиностроения на официальном сайте ДГТУ

Образование в Ростове-на-Дону